Бо́бби Фу́ллер (, 22 октября 1942 — 18 июля 1966) — американский рок-музыкант, певец. Наиболее известен по песням «I Fought the Law», «Let Her Dance» и «Love's Made a Fool of You», записанных им со своей группой The Bobby Fuller Four. Погиб 18 июля 1966 года. Фуллера нашли мёртвым в машине возле дома в Голливуде. Его тело было покрыто кровоподтёками, что предположительно стало результатом отравления парами бензина. Никаких других видимых повреждений обнаружено не было, однако в отчёте о вскрытии фигурируют слова «несчастный случай» и «самоубийство», помеченные вопросительными знаками(позже исправили на несчастный случай). Полную картину происшествия так и не восстановили, и это даёт основание полагать, что Фуллера убили. Участник группы «The Bobby Fuller Four»Джим Риз утверждал, что к трагедии мог быть причастен Чарльз Мэнсон .

В 2014 году увидела свет книга о нём, названная «I Fought the Law: The Life and Strange Death of Bobby Fuller».

Примечания

Ссылки 
 Биография Бобби Фуллера на сайте AllMusic
 Bobby Fuller (Four) на сайте Зала славы рокабилли
 Биография Бобби Фуллера на сайте ClassicBands.com

Рок-гитаристы США
Певцы и певицы США
Умершие от асфиксии
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз
Исполнители Liberty Records
Исполнители Norton Records
Выпускники Университета Северного Техаса